Кара Блек і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Стаббс грала в парі з Kveta Peschke і вони вибули в другому колі. Блек грала в парі з Лізель Губер і вони здобули титул, у фіналі перемігши пару Вікторія Азаренко і Анна Чакветадзе з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Acura Classic, парний розряд
2007